Le difficoltà inerenti al riconoscimento e la differenziazione delle specie e sottospecie ha spinto il commercio dei pesci tropicali a sviluppare un proprio sistema di classificazione, conosciuto Nomenclatura L-number per i Loricariidae (i tradizionali "pesci pulitori"), una piccola ma studiata famiglia che mostra in apparenza notevoli differenze.
Questo sistema usa la lettera L per identificare individui con livree e colori che non sono riconosciuti dai biologi. Talora capita che, nel momento in cui una specie viene classificata, abbia già un suo L-number associato

Lista di nomeclatura L-number 
La lista è ordinata in ordine numerico crescente.

Note

Ittiologia
Acquariofilia